Hochplatte ist der Name mehrerer Berge:

 Hochplatte (Ammergauer Alpen) (), Ammergauer Alpen, Bayern
 Hochplatte (Achenkirch) (), Vorkarwendel, Tirol
 Hochplatte (Chiemgauer Alpen) (), Chiemgauer Alpen, Bayern
 Hochplatte (Tegernseer Berge) (), südwestlich von Lenggries, Bayerische Voralpen, Bayern
 Hochplatte (Lattengebirge) (), bei Bayerisch Gmain, Berchtesgadener Land, Bayern